Reinier van Henegouwen kan verwijzen naar de volgende graven die heersten over een gebied dat later onderdeel van het Graafschap Henegouwen zou gaan vormen:
 Reinier I van Henegouwen (ca. 850 - ca. 915), 1e graaf
 Reinier II van Henegouwen (ca. 890 - tussen 932 en 940)
 Reinier III van Henegouwen (? - tussen 971 en 997) 
 Reinier IV van Henegouwen (? - 1013), graaf van Bergen
 Reinier V van Henegouwen (? - 1039), graaf van Bergen